Zkratka OCÚ může mít některý z těchto významů:

 oblastní celní úřad – typ úřadu podle českého celního zákona č. 13/1993 Sb. Novelou č. 113/1997 Sb. bylo 13 oblastních celních úřadů nahrazeno 8 celními ředitelstvími.
 oblastní centrum údržby – typ organizačních jednotek Českých drah a.s. od 1. 7. 2018, Plzeň, Praha a Brno
 OcÚ – slovenská zkratka obecních úřadů
 Ocú – distrikt v provincii Herrera v Panamě